Sancha de Portugal () (2 de febrero de 1264-1279/1284) fue una infanta portuguesa, la segunda hija habida del matrimonio del rey Alfonso III de Portugal y de su segunda esposa, Beatriz de Castilla.

Fallecimiento 
Viajó con su madre y hermana Blanca a Sevilla para estar junto a su abuelo el rey Alfonso X, donde falleció, según algunos autores, en 1279,, antes de 1284 al no estar mencionada en el testamento de su abuelo el rey Alfonso X, o en 1284 alcanzando la edad de veinte años. En 1302 sus restos fueron trasladados a Portugal donde fue sepultada en el monasterio de Alcobaza (Alcobaza).

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Españolas del siglo XIII
Portuguesas del siglo XIII
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Fallecidos en Sevilla